Rivière Moose peut faire référence à :

Toponyme 

Moose River (Maine)

Hydronyme

Rivière Moose (Maine)
Rivière Moose (New Hampshire)
Rivière Moose (New York)
Rivière Moose (Vermont)

Rivière Moose (Nouvelle-Écosse)
Rivière Moose (Ontario)
Rivière Moose (Québec)